Dieckvoß ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Dieckvoß (* 1937), deutsche Leichtathletin
 Hans Hermann Dieckvoß (* 1939), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Wilhelm Dieckvoß (1908–1982), deutscher Astronom

Siehe auch:
 (1706) Dieckvoss, Asteroid des Hauptgürtels